Centovalli kan syfta på följande:

 Centovalli (dal), dal i kantonen Ticino, Schweiz
 Centovalli (kommun), kommun i kantonen Ticino, Schweiz